Чехов може да се односи на следеће:
 Чехов, град у Русији
 Антон Павлович Чехов, руски писац
 Гимназија Чехов, бивша школа, а сада музеј у Таганрогу
 Библиотека Чехов, народна библиотека у Таганрогу